Немецкие подводные лодки
 U-13 (1912)
 U-13 (1935)
 U-13 (S192) — немецкая подводная лодка послевоенного времени.